Красная гвардия имеет следующие значения:

 Красная гвардия — название, данное реакционерами отрядам Центрального комитета Национальной гвардия Франции с начала переворота 18 марта 1871 года в Париже
 Красная гвардия — название совокупности антиправительственных боевых дружин во время Революции 1905—1907 годов в России
 Красная гвардия (более известная как «Красная гвардия капитана Кока») — боевые дружины в Финляндии в 1905—1906 годах
 Красная гвардия — вооружённые отряды, создававшиеся рабочими, крестьянами и казаками во время революции 1917 года в России.
 Красная гвардия — вооружённые отряды в Австрии. Созданы в 1918 году. Вошли в «народную армию» .
 Красная гвардия — вооружённые отряды в Баварской Советской Республике в 1919.
 Красная гвардия — другое название Союза красных фронтовиков, полувоенного боевого подразделение Коммунистической партии Германии в Веймарской республике.
 Красная гвардия — молодёжная организация Коммунистической партии Германии.
 Красная гвардия (Германия) — вооружённые отряды во время революции 1918 года в Германии.
 Красная гвардия (Венгрия) — вооружённые отряды в Венгерской Советской Республике в 1918—1919 годах.
 Красная гвардия (Дания) — вооружённые отряды в Дании в 1919—1922 годах.
 Красная гвардия Донбасса — военное формирование, созданное в Донбассе в 1917 году по постановления Центрального бюро военно-революционных комитетов Донбасса.
 Красная гвардия (Италия) — вооружённые отряды рабочих в Италии.
 Красная гвардия (КНДР) — военизированная организация КНДР, крупнейшая гражданская организация самообороны в стране
 Минусинская Красная гвардия — вооружённые отряды крестьянской и рабочей милиции, созданные в соответствии с постановлением ЦК РСДРП(б) от 22 марта 1917 в Минусинском уезде.
 Красная гвардия (Финляндия) — вооружённые отряды рабочих и сельской бедноты в Финляндии (1917—1918).

См. также 
 Хунвэйбины
 Чёрная гвардия
 Белая гвардия (значения)
 Красногвардейск
 Красногвардейская (значения)
 Красногвардейский
 Красногвардейское
 Красногвардеец (значения)

 
Коммунизм
Боевые организации политических партий